La ribelle (The Green-Eyed Blonde), film diretto da Bernard Girard (1957)
La ribelle, film diretto da Aurelio Grimaldi (1993)
 La ribelle, autobiografia di Evgenija Jaroslavskaja-Markon (1931)